Världsmästerskap 2016 kan avse:

Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2016
Formel 1-VM 2016
Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2016
Roadracing-VM 2016
Världsmästerskapen i bordtennis 2016
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2016
Världsmästerskapen i konståkning 2016
Världsmästerskapen i kortbanesimning 2016
Världsmästerskapen i orientering 2016
Världsmästerskapen i skidflygning 2016
Världsmästerskapen i skidskytte 2016
Världsmästerskapet i bandy för damer 2016
Världsmästerskapet i bandy för herrar 2016
Världsmästerskapet i innebandy för herrar 2016
Världsmästerskapet i ishockey för damer 2016
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2016